Цзин-хоу (; ) (? - 400 год до н. э.), получивший при рождении имя Цянь (虔), был правителем царства Хань, правил с 408 года до н. э. вплоть до своей кончины в 400 году до н. э.. Цзин-хоу был сыном У-цзы. В 408 году до н. э. он напал на царство Чжэн и взял Юнцю (ныне - округ Кайфэн в провинции Хэнань). В 401 году до н . э. его армия потеряла Фушу в провинции Хэнань. В 403 году до н. э. Цзин-хоу наряду с Вень-хоу и Ле-хоу разделил мощное государство Цзинь на Хань, Вэй и Чжао, тем самым положив начало периоду Сражающихся царств. Цзин-хоу перенес столицу из Линьфэнья в Юйчжоу. В 400 году до н. э. столица Юйчжоу была осаждена армией Чжэн. Цзин-хоу умер позднее в этом году, ему преемником стал его сын Ле-хоу.

Предки

Источники 
 Ши цзи, глава 45